Spojení písmen I a D může mít různé významy:

ID 
 ID – kód ISO 3166-2 pro Indonésii
 ID – identifikace ve výpočetní technice.
 Idaho – stát v USA.
 Zkratka pro identifikaci nebo identifikační kartu.
 Inteligentní design – teorie M. Beheho, podle které uspořádání organismů ukazuje na inteligentního návrháře.
 CPUID – identifikace procesoru
 499 – ID je možné římské číslo pro 499
 Adobe InDesign – typografický program od firmy Adobe

i.d. 
 i.d. latinsky  nebo  – do kůže, nitrokožní, intradermální (na lékařských předpisech).
  – to latinsky
 id. latinsky  – česky týž, tentýž.

id 
 indonéština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Id – „ono“, jedna ze základních složek osobnosti dle Freuda.
 id Software – softwarová firma.
 id (UNIX) – příkaz pro zjištění ID kontextu procesu.
 Při návrhu databáze se takto obvykle označuje primární klíč, tj. položka tabulky, jednoznačně určující (identifikující) každý záznam.
 První slovo zkratky id est (viz).
 Křížovkářský výraz pro "gen"

.id 
 .id – internetová doména nejvyššího řádu pro Indonésii

Zkratky